Новоалександровский — название населённых пунктов в России.

Волгоградская область 
 Новоалександровский — хутор в Серафимовичском районе.

Калужская область 
 Новоалександровский — хутор в Спас-Деменском районе.

Ростовская область 
 Новоалександровский — хутор в Зерноградском районе.
 Новоалександровский — хутор в Куйбышевском районе.
 Новоалександровский — хутор в Матвеево-Курганском районе.
 Новоалександровский — хутор в Миллеровском районе.

Ставропольский край 
 Новоалександровский — хутор в Благодарненском районе.

См. также  
 Новоалександровский район — муниципальный район, Ставропольский край 	
 Новоалександровский сельсовет